Il singolare del torneo di tennis Olbia Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Didac Perez-Minarro che ha battuto in finale Leonardo Olguín 2-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Nicolas Coutelot (secondo turno)
 Michal Tabara (quarti di finale)
 Sergi Bruguera (secondo turno)
 Juan Antonio Marín (semifinali)

 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Giorgio Galimberti (secondo turno)
 Vadim Kucenko (primo turno)
 Željko Krajan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 2002